Nadezjda Morozova (ijshockeyster), een Russische ijshockeyster
 Nadezjda Sidelnik, een Kazachse langebaanschaatsster die zich sinds haar huwelijk Nadezjda Morozova noemt